Федосово — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Федосово — деревня в Миорском районе Витебской области.

Россия 
 Федосово — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Федосово — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Федосово — деревня в Солигаличском районе Костромской области. 
 Федосово — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Федосово — деревня в Лухском районе Ивановской области.
 Федосово — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Федосово — деревня в Коченёвском районе Новосибирской области.
 Федосово — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Федосово — село в Шацком районе Рязанской области.
 Федосово — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Федосово — деревня в Тёмкинском районе Смоленской области.
 Федосово — деревня в Ярцевском районе Смоленской области.
 Федосово — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Федосово — деревня в Переславском районе Ярославской области.

См. также 
 Федосов